Чарльз Р. Кросс () — музыкальный критик и писатель из Сиэтла. Наиболее известен биографиями Брюса Спрингстина, Джими Хендрикса и Курта Кобейна. На протяжении своей карьеры публиковался в таких изданиях, как Esquire, The New York Times, Rolling Stone и The Seattle Times.

Карьера 
На протяжении пятнадцати лет (1986—2000) Чарльз Р. Кросс был редактором музыкальной газеты The Rocket, в период разгара гранжевого ажиотажа в Сиэтле. Также он является основателем , периодического издания для поклонников Брюса Спрингстина. В 2001 году написанная Кроссом биография Курта Кобейна «Heavier Than Heaven» стала лауреатом премии ASCAP 2002 года в категории «Выдающаяся биография».

В 2004 году, во время сбора материала для биографии Джими Хендрикса, Кросс нашёл расположение места захоронения матери музыканта, Люсиль Джетер Хендрикс, в заброшенной части мемориального парка Гринвуд, где был похоронен сам Джими Хендрикс в тщательно продуманном гранитном мемориале. Могила Люсиль Хендрикс считалась утерянной, так как её надгробие было покрыто слоем грязи возникшим из-за частых дождей в этом регионе. Когда новый надгробный камень был помещен на могилу Кросс произнес трогательную надгробную речь для матери музыканта.

Кинокомпания Universal Pictures приобрела права на «Heavier Than Heaven» для производства фильма по её мотивам. Также планируется экранизация книги Кросса о Джими Хендриксе.

Литература 
 1989 Backstreets: Springsteen, the Man and His Music, Harmony Books, New York 1989/1992. .
 1991 Led Zeppelin: Heaven and Hell, Harmony, 1991. .
 1998 Classic Rock Albums: Nevermind: Nirvana, Music Sales Group, 1998/2003. . Coauthored with Jim Berkenstadt
 2001 «Heavier Than Heaven: A Biography of Kurt Cobain», Hyperion, 2001. .
 2005 , Sceptre, 2005. .
 2008 Cobain Unseen, Little, Brown and Company, 2008. 
 2009 Led Zeppelin: Shadows Taller Than Our Souls, It Books. 
 2012 Kicking & Dreaming: A Story of Heart, Soul, and Rock & Roll, HarperCollins, New York, 2012. . Coauthored with Ann and Nancy Wilson
 2014 Here We Are Now: The Lasting Impact of Kurt Cobain

Ссылки 
 Официальный сайт Чарльза Р. Кросса
 Информация о журнале Backstreets Magazine

Выпускники Вашингтонского университета
Музыкальные журналисты США
Музыкальные критики США